BIP steht für:

 Bahnhof Berlin Innsbrucker Platz (DS100-Code)
 Band Interleaved by Pixel, eine der drei verwendeten Methoden zum Organisieren von Bilddaten für Multibandbilder bei ArcGIS
 Begabung-Intelligenz-Persönlichkeit, ein Schulkonzept von Hans-Georg Mehlhorn
 Binary Image Processor, digitale Bildverarbeitungseinheit
 Biparietaler Durchmesser, Kopfdurchmesser eines Fetus 
 Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung 
 Bremische Integrations-Partei Deutschlands
 British International Pictures, britische Filmproduktionsgesellschaft
 Bruttoinlandsprodukt
 Bitcoin Improvement Proposal, Vorschlag zur Weiterentwicklung des Bitcoin-Protokolls
 Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern
 Flughafen Bulimba in Australien (IATA-Code)

Bip steht für:
 Bip (Sendung), eine israelische Comedy-Sendung
 Monsieur Bip, Clownrolle von Marcel Marceau (1923–2007), französischer Pantomime

Siehe auch:
 BIB
 Bipp

Abkürzung